Joachim Ondendakemi est un homme politique de la République démocratique du Congo, ministre provincial de la Santé par Louis-Marie Wale Lofungola depuis 2019.

Notes et références 

Ministre de la Santé de la république démocratique du Congo
Ministre des Affaires sociales de la république démocratique du Congo